Herget est un patronyme porté notamment par :

 Matthias Herget (1955-), footballeur allemand ;
 Paul Herget (1908-1981), astronome américain.